Ко́динск — город (с 1989) в России, административный центр Кежемского района Красноярского края и одноимённого городского поселения. Население —  чел. ().

География 

Расположен в 11 км к югу от Богучанской ГЭС, стоящей на реке Ангаре, в 735 км северо-восточнее Красноярска. Со всех сторон окружён тайгой. В 1,5—2 км к востоку и югу от границ города во́ды Богучанского водохранилища заполняют поймы рек Артельный и Проспихина, образуя заливы; восточные окраины Кодинска находятся в 8 км от затопленной поймы Ангары. Город соединён грунтовой региональной автодорогой 04К-006 с селом Богучаны (148 км к западу), продолжением реконструируемой автодороги 04К-020 Канск — Богучаны. В юго-восточном направлении от Кодинска отходит старая, местами полуразрушенная, бетонная автодорога к автотрассе Братск — Усть-Илимск, протяжённостью 250 км.

Город приравнен к районам Крайнего Севера.

История 
Решением Исполкома Красноярского краевого Совета народных депутатов от 28 мая 1978 деревня Кодинская Заимка Кежемского района отнесена к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования — Кодинский.

Население

Образование

Дошкольные образовательные учреждения 
 Детский сад «Аленький цветочек»
 Детский сад «Солнышко»
 Детский сад «Сказка»
 Детский сад «Сибирячок»
 Детский сад «Берёзка»

Школы 
 Кодинская средняя школа № 2
 Кодинская средняя школа № 3
 Кодинская средняя школа № 4
 Детская музыкальная школа
 Детско-юношеская спортивная школа
 Спортивная школа по биатлону Кежемского района

Дополнительное образование 
 Центр дополнительного образования для детей

Техникумы 
 Приангарский политехнический техникум

Культура

Библиотеки 
 Кежемская межпоселенческая центральная районная библиотека

Музеи 
 Кежемский историко-этнографический музей имени Ю. С. Кулаковой

Дома культуры 
 Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»

Религия 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
 Часовня (в деревне Сыромолотово)
 Строится Мусульманская мечеть (улица, место не указано)

Средства массовой информации 
 Общественно-политическая газета «Советское Приангарье»

Экономика 
В городе действуют крупные предприятия:
 Богучанская ГЭС
 Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс
 Кежемский филиал ООО «ДОЗ Сибиряк+»
 Лесопромышленный комплекс Ангара-Лес

 Группа лесопромышленных компаний «Карат-Лес»
 АО СП «БИВА»,
 МУАТП КР
 Группа коммунальных компаний Кежемского района
 АО «КрасЭко»
 ПАО «Красноярскэнергосбыт»
 АО «КРайДэо»
 МРСК СИБИРИ

Примечания

Ссылки 
 

Города Красноярского края
Города на Ангаре
Районные центры Красноярского края
Населённые пункты Кежемского района